Afrodite – dea della mitologia greca
Afrodite – nome proprio di persona femminile
Afrodite – album dei Dimartino del 2019
Ghiacciaio Afrodite – ghiacciaio sulla costa di Bowman

Pagine correlate 
 Aphrodite